«Enemy» ― песня американской рок-группы Imagine Dragons и американского рэпера J.I.D, выпущенная на лейблах Interscope Records,  28 октября 2021 года в качестве саундтрека к анимационному сериалу «Аркейн» и сингла с пятого студийного альбома Imagine Dragons Mercury — Act 1. Была написана её исполнителями и дуэтом .

История 
«Enemy» была написана для анимационного сериала «Аркейн», выходящего на Netflix по мотивам игры League of Legends. Ранее группа Imagine Dragons записала песню Warriors для чемпионата мира по League of Legends 2014 года.

В пресс-релизе вокалист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал: «‎„Enemy“ ― это примирение внутреннего конфликта в мире, где кажется невозможным доверять даже самому себе. В „Аркейн“ жизни двух сестёр ведут их разными путями и приводят к разногласию, которое угрожает разорвать целый город на части. Как и сериал, песня должна быть одновременно личной и критикой общества, которое, похоже, намерено создать разногласия».

Музыкальное видео 
Анимированное музыкальное видео было выпущено 28 октября 2021 года и спродюсировано Riot Games и Fortiche Productions. В нём показано детство персонажа сериала Джинкс.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2021 года
Песни 2021 года
Песни Imagine Dragons
Песни J.I.D
Синглы Interscope Records